Факт может означать:
 Факт — термин, в широком смысле выступающий как синоним истины.
 Факт — звезда α Голубя.
 «Факт» — литовский советский художественный фильм 1980 года.

См. также 
 Аргументы и факты
 Факты и комментарии
 Факты минувшего дня
 Факты с аргументами